Натуральне число 1918
 1918 рік до нашої ери
 1918 рік нашої ери